AXA Sigorta Efeler Ligi 2020/2021 − 51. sezon najwyższej siatkarskiej klasy rozgrywkowej w Turcji (73. sezon mistrzostw Turcji) zorganizowany przez Turecki Związku Piłki Siatkowej (Türkiye Voleybol Federasyonu). Zainaugurowany został 8 września 2020 roku.

Zgodnie z decyzją tureckiego związku liga w sezonie 2020/2021 została rozszerzona do 16 drużyn. Do rozgrywek dołączyły cztery najlepsze drużyny 1. ligi, tj. , ,  oraz .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej oraz fazy play-off.

W sezonie 2020/2021 w Lidze Mistrzów Turcję reprezentowały kluby  oraz , w Pucharze CEV –  oraz , natomiast w Pucharze Challenge –  oraz .

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 W sezonie 2019/2020 ze względu na przedwczesne przerwanie rozgrywek z powodu szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie wyłoniono mistrza Turcji.

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Mecze o miejsca 1-4

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-8

Drabinka

Półfinały 5-8 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 7. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa 

Uwaga:  uzyskał prawo gry w Pucharze CEV jako zdobywca Pucharu Turcji.

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne zostały przyznane na podstawie wyników finałów fazy play-off.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Turcji
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2020 w Turcji
2021 w Turcji